Ната́лья Наза́рова:
 Назарова, Наталья Андреевна (род. 1988) — российская волейболистка.
 Назарова, Наталья Вадимовна (род. 1969) — российская актриса и сценарист, режиссёр, педагог.
 Назарова, Наталья Викторовна (род. 1979) — российская легкоатлетка.
 Назарова, Наталья Ивановна (1949—2022) — советская актриса.